«Светлячок № 7» — советский рисованный мультипликационный фильм для детей, седьмой выпуск детского мультипликационного журнала «Светлячок».

Мультфильм включает в себе две истории: «Дружок» и «Герой».

Создатели

Сюжет 
В седьмом выпуске, как и в пятом, эпизоды никак не связаны между собой, и нет персонажа-конферансье.

Дружок 
О мальчике Пете, который дрессировал своего щенка Дружка. Дома у них всё получалось, и вот они вышли во двор показать всем, чего они достигли. Но вот незадача — забыл Петя кубики и вместо них решил сломать ветку с дерева, чтобы Дружок её принёс. Но умная собачка не хотела бежать за веткой, а Петя никак не мог понять, что случилось с Дружком — ведь дома он выполнял все его команды.

Длительность: 5 минут 36 секунд.

Герой 
Однажды один хулиганистый мальчик в бескозырке с надписью «Герой», катаясь на велосипеде, обижал ребят, которые рисовали на песке или играли в кубики. Но тут кто-то натянул верёвку через дорогу, и наш «Герой» оказался совсем не героем: испугался маленького козлика, от которого он залез на дерево, где его укусила пчела и тот свалился в бочку с водой. А девочка, хозяйка козлика, насмехалась над ним.

Длительность: 3 минуты 14 секунд.

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS и DVD компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1966 года
Мультфильмы Петра Носова
7